Il doppio del torneo di tennis ASB Classic 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Patty Fendick e Larisa Neiland che hanno battuto in finale Jo-Anne Faull e Julie Richardson 6-3, 6-3

Teste di serie 

 Patty Fendick /  Larisa Neiland (campionesse)
 Jill Hetherington /  Gretchen Rush (semifinali)

 Jo-Anne Faull /  Julie Richardson (finale)
 Belinda Cordwell /  Louise Field (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ASB Classic 1991